Optimalizační problém je problém nalezení nejlepšího ze všech přípustných řešení. Mějme funkci , kde  a  je množina všech řešení. Hledáme pak  takové, aby  bylo maximální, případně minimální. Hovoříme pak o minimalizačním nebo maximalizačním problému.

Informatika
Optimalizace (matematika)